Mawet ist der Familienname folgender Personen:

 Emile Mawet (1884–1967), belgischer Komponist und Cellist
 Frédéric Mawet (* 1977), belgischer Badmintonspieler